Katherine Plouffe – cestista canadese
 Michelle Plouffe – cestista canadese
 Simon Plouffe – matematico canadese